Jan Herburt (1470-1508) – poseł
 Jan Herburt z Bruchnala (1478-1536) – poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Jan Herburt (zm. ok. 1570) – kasztelan bełski
 Jan Herburt (ok. 1524-1577) – historyk, prawnik, humanista, kasztelan sanocki
 Jan Herburt (ok. 1540 - po 1607) – chorąży lwowski
 Jan Szczęsny Herburt (1567-1616) – pisarz polityczny, dyplomata, sekretarz królewski, poseł
 Jan Herburt (1568–1626) – kasztelan kamieniecki
 Jan Lew Herburt (ok. 1603 - ok. 1631) – polski szlachcic, ostatni przedstawiciel dobromilskiej linii Herburtów